Теракт в Анкарі:
 Терористичний акт в Анкарі (2015)
 Теракт в Анкарі (лютий 2016)
 Теракт в Анкарі (березень 2016)